Паралімпійський чемпіонат світу з легкої атлетики 2019 — чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів-паралімпійців, що пройшоходив з 7 по 15 листопада 2019 року у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати). У змаганнях взяло участь 1403 спортсменів із 108 країн. Україну представляло 37 спортсменів.

Країни-учасниці 
На листопад 2019.

  (2)
  (22)
  (5)
  (8)
  (2)
  (38)
  (5)
  (8)
  (6)
  (9)
  (11)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (5)
  (43)
  (7)
  (2)
  (1)
  (8)
  (28)
  (5)
  (73)
  (6)
  (9)
  (8)
  (3)
  (11)
  (14)

  (10)
  (1)
  (2)
  (3)
  (7)
  (28)
  (1)
  (2)
  (34)
  (3)
  (42)
  (27)
  (1)
  (4)
  (7)
  (3)
  (32)
  (18)
  (9)
  (11)
  (19)
  (1)
 (17)
  (9)
  (44)
  (4)
  (6)
  (16)
  (8)
  (1)

  (2)
  (5)
  (2)
  (8)
  (1)
  (1)
  (11)
  (2)
  (11)
  (19)
  (5)
  (3)
  (15)
  (13)
  (13)
  (18)
  (4)
  (4)
  (1)
  (2)
  (8)
  (2)
  (1)
  (41)
  (20)
  (5)
  (6)
  (75)
  (2)
  (8)

  (1)
  (4)
  (3)
  (4)
  (1)
  (25)
  (4)
  (37)
  (9)
  (6)
  (10)
  (3)
  (28)
  (2)
  (22)
  (28)
  (2)
  (35)
  (18) Країна-господар
 (63)
  (26)
  (2)
  (14)
  (5)

Змагання 
Фіолетові колір позначає заплановані змагання.

Таблиця медалей

Див. також 
 Легка атлетика на літніх Паралімпійських іграх
 Легка атлетика на літніх Паралімпійських іграх 2012
 Легка атлетика на літніх Паралімпійських іграх 2016
 Легка атлетика на літніх Паралімпійських іграх 2020

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Спортивні події 2019
Спортивні змагання в ОАЕ
Міжнародні змагання з легкої атлетики
Листопад 2019
2019 в ОАЕ